Plaats in Indonesië
 Ujong Tanjong (Darul Makmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Nagan Raya in de provincie Atjeh
 Ujong Tanjong (Manyak Payed), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Ujong Tanjong (Meureubo), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat in de provincie Atjeh